Hilda Lovisa Nordquist, née le  et morte le , est une missionnaire suédoise. 

Elle a servi dans la Mission Union of Sweden du Chinese Turkestan (aujourd'hui Xinjiang).

Bibliographie 
 J. Lundahl (ed.), På obanade stigar: Tjugofem år i Ost-Turkestan, Stockholm, Svenska Missionsförbundet Förlag, 1917

Liens externes 
 
 
 

Naissance en avril 1881
Décès en octobre 1935
Décès à 54 ans
Personnalité suédoise du protestantisme
Missionnaire suédois
Missionnaire protestant
Missionnaire protestant suédois
Missionnaire protestant en Chine
Missionnaire chrétien en Chine